Alberto Giuliatto (Treviso, 1983. szeptember 17. –) olasz-kanadai labdarúgóhátvéd.

Jegyzetek

Források 
Alberto Giuliatto adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1983-ban született személyek
Trevisóiak
Olasz labdarúgók
Kanadai labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
A Lecce labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek